Кубок футбольной федерации Южной Азии 2011 года — 9-й чемпионат Южной Азии по футболу. Турнир проводился в столице Индии, Дели со 2 по 11 декабря 2011 года. Титул защищала сборная Индии.

Участники 
В турнире принимали участие сборные всех 8-ми стран, входивших в состав САФФ.

2 ноября 2011 года в Дели состоялась жеребьёвка группового этапа. По её результатам были сформированы 2 группы по 4 команды в каждой.

 В скобках — место команды в рейтинге ФИФА на момент проведения жеребьёвки.

Групповая стадия 
 Начало всех матчей приведено по стандартному индийскому времени — UTC+5:30

Группа А

Группа B

Плей-офф

Полуфиналы

Финал

Ссылки 

Спорт в Индии в 2011 году
Футбол в Азии в 2011 году
Декабрь 2011 года
Международные соревнования по футболу в Индии
Международные спортивные соревнования в Дели